|-
| 26701 - ||  || 20 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 26702 - ||  || 23 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26703 - ||  || 23 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26704 - ||  || 23 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26705 - ||  || 24 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26706 - ||  || 26 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26707 Navrazhnykh ||  || 26 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26708 - ||  || 27 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 26709 - ||  || 28 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26710 - ||  || 28 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26711 Rebekahbau ||  || 24 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26712 - ||  || 20 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26713 - || 2001 GR || 13 aprilie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 26714 - ||  || 13 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26715 South Dakota || 2001 HJ || 16 aprilie 2001 ||  || 
|-
| 26716 - ||  || 18 aprilie 2001 || Reedy Creek || 
|-
| 26717 Jasonye ||  || 18 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26718 - ||  || 18 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26719 - ||  || 18 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26720 Yangxinyan ||  || 18 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26721 - ||  || 18 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26722 - ||  || 21 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26723 - ||  || 18 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26724 - ||  || 16 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26725 - ||  || 16 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26726 - ||  || 16 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26727 Wujunjun ||  || 16 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26728 Luwenqi ||  || 16 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26729 - ||  || 18 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26730 - ||  || 18 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26731 - ||  || 23 aprilie 2001 || Reedy Creek || 
|-
| 26732 - ||  || 22 aprilie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 26733 Nanavisitor ||  || 22 aprilie 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 26734 Terryfarrell ||  || 23 aprilie 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 26735 - ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26736 Rojeski ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26737 Adambradley ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26738 - ||  || 28 aprilie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 26739 Hemaeberhart ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26740 Camacho ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26741 - ||  || 29 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26742 - ||  || 29 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26743 - ||  || 30 aprilie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 26744 - ||  || 16 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26745 - ||  || 17 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26746 - ||  || 18 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26747 - ||  || 18 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26748 - ||  || 23 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26749 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26750 - ||  || 24 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26751 - ||  || 27 aprilie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 26752 - ||  || 30 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26753 - ||  || 24 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26754 - ||  || 15 mai 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 26755 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26756 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26757 Bastei ||  || 20 mai 2001 ||  || 
|-
| 26758 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26759 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26760 - ||  || 23 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26761 Stromboli || 2033 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26762 - || 2564 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26763 Peirithoos || 2706 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26764 - || 2800 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26765 - || 3038 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26766 - || 3052 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26767 - || 4084 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26768 - || 4608 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26769 - || 4658 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26770 - || 4734 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26771 - || 4846 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26772 - || 6033 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26773 - || 3254 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26774 - || 4189 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26775 - || 4205 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26776 - || 4236 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26777 - || 1225 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26778 - || 1354 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26779 - || 2191 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26780 - || 2313 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26781 - || 3182 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26782 - || 4174 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26783 - || 1085 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26784 - || 2103 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26785 - || 2496 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26786 - || 3382 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26787 - || 4265 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26788 - || 4321 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26789 - || 5092 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26790 - || 5235 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26791 - || 5282 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26792 - || 1975 LY || 8 iunie 1975 ||  || 
|-
| 26793 Bolshoi ||  || 13 ianuarie 1977 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 26794 - ||  || 18 februarie 1977 ||  || , 
|-
| 26795 - ||  || 26 septembrie 1978 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 26796 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 26797 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 26798 - ||  || 22 august 1979 || La Silla || 
|-
| 26799 || 1979 XL || 15 decembrie 1979 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 26800 ||  || 6 martie 1981 || La Silla || H. Debehogne, 
|-